Населені пункти в Чехії:

 Гвоздниці (Градець-Кралове)
 Гвоздниці (Прага-захід)